Ali Baba et les quarante voleurs – cortometraggio del 1902 diretto da Ferdinand Zecca
 Ali Baba et les quarante voleurs – cortometraggio del 1907 diretto da Segundo de Chomón